|-
|(25751)||2000 BS6|| align=right|14,5|| align=right|2,368|| align=right|0,179|| align=right|3,22|| align=right|3,642||MBA||25. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25752)||2000 BE8|| align=right|14,7|| align=right|2,321|| align=right|0,210|| align=right|7,41|| align=right|3,535||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25753)||2000 BC14|| align=right|14,3|| align=right|2,478|| align=right|0,105|| align=right|6,30|| align=right|3,901||MBA||28. januar 2000||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(25754)||2000 BJ14|| align=right|13,2|| align=right|3,051|| align=right|0,162|| align=right|12,44|| align=right|5,328||MBA||28. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25755)||2000 BR14|| align=right|12,4|| align=right|3,057|| align=right|0,097|| align=right|9,82|| align=right|5,343||MBA||28. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25756)||2000 BZ16|| align=right|13,7|| align=right|2,967|| align=right|0,081|| align=right|8,03|| align=right|5,111||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25757)||2000 BS20|| align=right|14,8|| align=right|2,663|| align=right|0,158|| align=right|00,35|| align=right|4,344||MBA||26. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25758)||2000 BZ29|| align=right|13,9|| align=right|3,096|| align=right|0,105|| align=right|2,22|| align=right|5,447||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25759)||2000 BH30|| align=right|15,3|| align=right|2,446|| align=right|0,198|| align=right|1,80|| align=right|3,825||MBA||25. januar 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(25760)||2000 BF34|| align=right|14,5|| align=right|2,575|| align=right|0,284|| align=right|5,41|| align=right|4,130||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(25761)||2000 BV45|| align=right|14,8|| align=right|2,804|| align=right|0,079|| align=right|3,66|| align=right|4,695||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25762)||2000 CO2|| align=right|13,2|| align=right|2,988|| align=right|0,093|| align=right|11,99|| align=right|5,165||MBA||2. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25763)||2000 CN4|| align=right|15,4|| align=right|2,567|| align=right|0,150|| align=right|4,05|| align=right|4,111||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25764)||2000 CQ11|| align=right|15,6|| align=right|2,246|| align=right|0,134|| align=right|1,70|| align=right|3,365||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25765)||2000 CS11|| align=right|14,7|| align=right|2,933|| align=right|0,119|| align=right|1,96|| align=right|5,023||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25766)||2000 CX17|| align=right|15,7|| align=right|2,698|| align=right|0,093|| align=right|1,95|| align=right|4,431||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25767)||2000 CG20|| align=right|14,4|| align=right|2,635|| align=right|0,071|| align=right|9,48|| align=right|4,277||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25768)||2000 CD24|| align=right|14,4|| align=right|2,957|| align=right|0,104|| align=right|2,64|| align=right|5,084||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25769)||2000 CL24|| align=right|14,9|| align=right|2,307|| align=right|0,177|| align=right|7,42|| align=right|3,503||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25770)||2000 CV24|| align=right|14,2|| align=right|2,546|| align=right|0,193|| align=right|10,17|| align=right|4,061||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25771)||2000 CW25|| align=right|13,9|| align=right|3,358|| align=right|0,064|| align=right|1,59|| align=right|6,153||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25772)||2000 CB27|| align=right|14,7|| align=right|2,800|| align=right|0,045|| align=right|6,15|| align=right|4,683||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25773)||2000 CX27|| align=right|13,7|| align=right|2,784|| align=right|0,049|| align=right|3,38|| align=right|4,646||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25774)||2000 CA29|| align=right|13,1|| align=right|3,071|| align=right|0,080|| align=right|9,98|| align=right|5,380||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25775)||2000 CF31|| align=right|14,3|| align=right|2,747|| align=right|0,154|| align=right|5,17|| align=right|4,553||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25776)||2000 CG32|| align=right|14,6|| align=right|3,222|| align=right|0,094|| align=right|4,20|| align=right|5,784||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25777)||2000 CE34|| align=right|13,7|| align=right|3,154|| align=right|0,173|| align=right|5,86|| align=right|5,601||MBA||4. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|25778 Csere||2000 CQ34|| align=right|13,7|| align=right|3,231|| align=right|0,145|| align=right|1,67|| align=right|5,806||MBA||4. februar 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(25779)||2000 CF35|| align=right|15,0|| align=right|2,271|| align=right|0,202|| align=right|3,68|| align=right|3,422||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25780)||2000 CS37|| align=right|15,1|| align=right|2,416|| align=right|0,224|| align=right|2,24|| align=right|3,754||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25781)||2000 CF38|| align=right|14,6|| align=right|2,674|| align=right|0,151|| align=right|4,43|| align=right|4,371||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25782)||2000 CX38|| align=right|14,9|| align=right|2,428|| align=right|0,206|| align=right|1,98|| align=right|3,783||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25783)||2000 CM39|| align=right|14,3|| align=right|2,740|| align=right|0,166|| align=right|8,95|| align=right|4,534||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25784)||2000 CU42|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,102|| align=right|10,61|| align=right|5,361||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25785)||2000 CY45|| align=right|13,6|| align=right|2,744|| align=right|0,281|| align=right|5,98|| align=right|4,544||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25786)||2000 CN46|| align=right|14,3|| align=right|2,586|| align=right|0,206|| align=right|13,21|| align=right|4,158||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25787)||2000 CF49|| align=right|13,3|| align=right|3,084|| align=right|0,056|| align=right|11,63|| align=right|5,416||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25788)||2000 CE51|| align=right|13,4|| align=right|2,945|| align=right|0,075|| align=right|6,09|| align=right|5,053||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25789)||2000 CK53|| align=right|12,4|| align=right|3,165|| align=right|0,204|| align=right|13,35|| align=right|5,630||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25790)||2000 CW57|| align=right|13,2|| align=right|2,783|| align=right|0,158|| align=right|9,54|| align=right|4,642||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25791)||2000 CM61|| align=right|12,4|| align=right|3,175|| align=right|0,054|| align=right|16,39|| align=right|5,655||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25792)||2000 CZ62|| align=right|13,0|| align=right|3,407|| align=right|0,063|| align=right|8,12|| align=right|6,288||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25793)||2000 CS65|| align=right|14,2|| align=right|2,926|| align=right|0,086|| align=right|1,23|| align=right|5,005||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25794)||2000 CF71|| align=right|13,4|| align=right|3,118|| align=right|0,157|| align=right|13,37|| align=right|5,505||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25795)||2000 CS79|| align=right|15,2|| align=right|2,590|| align=right|0,283|| align=right|3,69|| align=right|4,168||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25796)||2000 CT81|| align=right|13,7|| align=right|3,042|| align=right|0,068|| align=right|11,49|| align=right|5,304||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25797)||2000 CG82|| align=right|12,7|| align=right|3,428|| align=right|0,139|| align=right|7,58|| align=right|6,345||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25798)||2000 CU82|| align=right|14,4|| align=right|2,804|| align=right|0,043|| align=right|1,45|| align=right|4,695||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25799)||2000 CC83|| align=right|14,2|| align=right|2,909|| align=right|0,038|| align=right|3,23|| align=right|4,961||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|25800 Glukhovsky||2000 CG83|| align=right|13,2|| align=right|3,981|| align=right|0,129|| align=right|2,43|| align=right|7,942||HLD||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25801)||2000 CR84|| align=right|14,3|| align=right|2,931|| align=right|0,078|| align=right|2,65|| align=right|5,018||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25802)||2000 CA85|| align=right|14,3|| align=right|2,648|| align=right|0,190|| align=right|11,42|| align=right|4,308||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25803)||2000 CW87|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,114|| align=right|5,24|| align=right|5,677||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25804)||2000 CC89|| align=right|13,4|| align=right|3,183|| align=right|0,151|| align=right|6,53|| align=right|5,677||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25805)||2000 CV91|| align=right|14,4|| align=right|2,474|| align=right|0,209|| align=right|00,35|| align=right|3,890||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25806)||2000 CF93|| align=right|13,5|| align=right|2,801|| align=right|0,159|| align=right|9,83|| align=right|4,687||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25807)||2000 CU93|| align=right|14,2|| align=right|2,779|| align=right|0,113|| align=right|1,39|| align=right|4,633||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25808)||2000 CK103|| align=right|12,0|| align=right|3,048|| align=right|0,104|| align=right|11,72|| align=right|5,321||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25809)||2000 CU125|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,218|| align=right|3,33|| align=right|3,636||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25810)||2000 CO127|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,205|| align=right|1,51|| align=right|3,753||MBA||2. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25811)||2000 DE1|| align=right|14,3|| align=right|2,935|| align=right|0,067|| align=right|1,68|| align=right|5,029||MBA||26. februar 2000||Rock Finder||William Kwong Yu Yeung
|-
|(25812)||2000 DE4|| align=right|13,9|| align=right|3,066|| align=right|0,096|| align=right|9,70|| align=right|5,366||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25813)||2000 DW18|| align=right|14,5|| align=right|2,939|| align=right|0,048|| align=right|00,83|| align=right|5,038||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25814)||2000 DF24|| align=right|14,2|| align=right|2,943|| align=right|0,111|| align=right|1,35|| align=right|5,049||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25815)||2000 DM26|| align=right|14,3|| align=right|2,760|| align=right|0,065|| align=right|7,63|| align=right|4,584||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25816)||2000 DK29|| align=right|14,0|| align=right|2,771|| align=right|0,061|| align=right|4,30|| align=right|4,612||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25817)||2000 DQ31|| align=right|14,8|| align=right|3,088|| align=right|0,168|| align=right|1,25|| align=right|5,425||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25818)||2000 DH32|| align=right|13,4|| align=right|3,087|| align=right|0,166|| align=right|2,15|| align=right|5,424||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25819)||2000 DW32|| align=right|14,1|| align=right|3,134|| align=right|0,163|| align=right|00,24|| align=right|5,549||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25820)||2000 DB56|| align=right|13,1|| align=right|3,172|| align=right|0,092|| align=right|9,94|| align=right|5,650||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25821)||2000 DY59|| align=right|14,1|| align=right|2,633|| align=right|0,275|| align=right|3,72|| align=right|4,271||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25822)||2000 DH72|| align=right|14,3|| align=right|3,149|| align=right|0,135|| align=right|1,96|| align=right|5,587||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25823)||2000 DV73|| align=right|14,1|| align=right|3,161|| align=right|0,184|| align=right|2,96|| align=right|5,620||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25824)||2000 DU75|| align=right|14,3|| align=right|3,190|| align=right|0,185|| align=right|1,47|| align=right|5,696||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25825)||2000 DH88|| align=right|13,5|| align=right|3,017|| align=right|0,110|| align=right|2,33|| align=right|5,239||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25826)||2000 DX93|| align=right|13,9|| align=right|3,130|| align=right|0,153|| align=right|6,49|| align=right|5,537||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25827)||2000 DZ93|| align=right|13,8|| align=right|3,051|| align=right|0,221|| align=right|6,78|| align=right|5,328||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25828)||2000 DM102|| align=right|13,4|| align=right|3,163|| align=right|0,051|| align=right|10,32|| align=right|5,624||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25829)||2000 DU108|| align=right|13,5|| align=right|3,162|| align=right|0,132|| align=right|5,50|| align=right|5,622||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25830)||2000 DN110|| align=right|14,5|| align=right|2,559|| align=right|0,179|| align=right|14,77|| align=right|4,093||MBA||26. februar 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(25831)||2000 DH111|| align=right|14,4|| align=right|3,192|| align=right|0,200|| align=right|00,64|| align=right|5,702||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25832)||2000 EN9|| align=right|14,8|| align=right|3,000|| align=right|0,094|| align=right|9,23|| align=right|5,196||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25833)||2000 ED15|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,056|| align=right|2,67|| align=right|4,565||MBA||5. marec 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25834)||2000 EN19|| align=right|14,5|| align=right|2,689|| align=right|0,122|| align=right|4,94|| align=right|4,410||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25835)||2000 EO20|| align=right|13,5|| align=right|3,188|| align=right|0,084|| align=right|15,32|| align=right|5,692||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(25836)||2000 ER29|| align=right|14,7|| align=right|2,913|| align=right|0,019|| align=right|3,16|| align=right|4,971||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25837)||2000 EG30|| align=right|13,4|| align=right|2,754|| align=right|0,182|| align=right|8,48|| align=right|4,569||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25838)||2000 EV30|| align=right|13,4|| align=right|3,007|| align=right|0,098|| align=right|10,04|| align=right|5,214||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25839)||2000 ES50|| align=right|13,3|| align=right|3,066|| align=right|0,069|| align=right|11,04|| align=right|5,369||MBA||11. marec 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(25840)||2000 ER57|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,086|| align=right|8,95|| align=right|5,681||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25841)||2000 EA76|| align=right|13,5|| align=right|2,996|| align=right|0,110|| align=right|10,62|| align=right|5,184||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25842)||2000 EQ78|| align=right|13,3|| align=right|3,176|| align=right|0,141|| align=right|11,12|| align=right|5,660||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25843)||2000 EQ84|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,070|| align=right|10,62|| align=right|5,640||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25844)||2000 EN85|| align=right|13,2|| align=right|2,996|| align=right|0,052|| align=right|10,49|| align=right|5,185||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25845)||2000 EO86|| align=right|14,6|| align=right|2,693|| align=right|0,199|| align=right|12,31|| align=right|4,418||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25846)||2000 EF93|| align=right|12,4|| align=right|3,196|| align=right|0,090|| align=right|14,54|| align=right|5,714||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25847)||2000 EV97|| align=right|13,2|| align=right|3,507|| align=right|0,097|| align=right|10,69|| align=right|6,567||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25848)||2000 EL104|| align=right|14,2|| align=right|2,764|| align=right|0,119|| align=right|4,53|| align=right|4,594||MBA||14. marec 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25849)||2000 ET107|| align=right|13,6|| align=right|2,586|| align=right|0,125|| align=right|14,03|| align=right|4,158||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25850)||2000 EG108|| align=right|12,9|| align=right|3,118|| align=right|0,208|| align=right|17,69|| align=right|5,505||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25851)||2000 EE120|| align=right|12,8|| align=right|3,547|| align=right|0,098|| align=right|11,05|| align=right|6,679||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25852)||2000 EW147|| align=right|12,8|| align=right|3,203|| align=right|0,074|| align=right|14,97|| align=right|5,732||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25853)||2000 ES151|| align=right|13,2|| align=right|2,780|| align=right|0,185|| align=right|35,03|| align=right|4,636||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(25854)||2000 EP166|| align=right|13,4|| align=right|3,188|| align=right|0,067|| align=right|14,01|| align=right|5,691||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25855)||2000 EA168|| align=right|14,0|| align=right|3,051|| align=right|0,123|| align=right|10,04|| align=right|5,328||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25856)||2000 EZ170|| align=right|12,7|| align=right|3,464|| align=right|0,100|| align=right|10,46|| align=right|6,447||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25857)||2000 EM184|| align=right|13,4|| align=right|3,073|| align=right|0,122|| align=right|11,85|| align=right|5,387||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25858)||2000 EO204|| align=right|12,5|| align=right|3,040|| align=right|0,059|| align=right|16,31|| align=right|5,300||MBA||10. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(25859)||2000 FW3|| align=right|12,4|| align=right|3,009|| align=right|0,167|| align=right|14,49|| align=right|5,219||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25860)||2000 FY11|| align=right|13,4|| align=right|2,988|| align=right|0,105|| align=right|10,87|| align=right|5,164||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25861)||2000 FS15|| align=right|13,9|| align=right|3,055|| align=right|0,101|| align=right|5,82|| align=right|5,339||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25862)||2000 FC16|| align=right|13,8|| align=right|2,776|| align=right|0,152|| align=right|9,80|| align=right|4,625||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25863)||2000 FV47|| align=right|14,1|| align=right|3,106|| align=right|0,152|| align=right|12,45|| align=right|5,473||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|25864 Banič||2000 GR82|| align=right|14,3|| align=right|3,092|| align=right|0,078|| align=right|3,04|| align=right|5,437||MBA||8. april 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(25865)||2000 GX82|| align=right|13,2|| align=right|2,671|| align=right|0,181|| align=right|13,46|| align=right|4,364||MBA||2. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25866)||2000 GA100|| align=right|12,9|| align=right|3,096|| align=right|0,159|| align=right|7,95|| align=right|5,448||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25867)||2000 HK66|| align=right|14,9|| align=right|2,240|| align=right|0,156|| align=right|00,89|| align=right|3,352||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25868)||2000 JT6|| align=right|13,7|| align=right|2,557|| align=right|0,127|| align=right|12,55|| align=right|4,089||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25869)||2000 JP70|| align=right|11,5|| align=right|3,974|| align=right|0,145|| align=right|17,00|| align=right|7,921||HLD||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25870)||2000 KB14|| align=right|16,0|| align=right|2,361|| align=right|0,197|| align=right|2,29|| align=right|3,628||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25871)||2000 LZ26|| align=right|13,2|| align=right|2,635|| align=right|0,119|| align=right|12,08|| align=right|4,277||MBA||11. junij 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(25872)||2000 MV1|| align=right|17,9|| align=right|2,113|| align=right|0,357|| align=right|5,12|| align=right|3,070||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25873)||2000 MK6|| align=right|14,2|| align=right|2,654|| align=right|0,189|| align=right|12,52|| align=right|4,322||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25874)||2000 OS39|| align=right|14,2|| align=right|2,641|| align=right|0,241|| align=right|11,56|| align=right|4,291||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25875)||2000 OT52|| align=right|14,4|| align=right|2,284|| align=right|0,166|| align=right|7,00|| align=right|3,451||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25876)||2000 PP16|| align=right|15,5|| align=right|2,652|| align=right|0,217|| align=right|2,08|| align=right|4,317||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25877)||2000 QN41|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,115|| align=right|1,89|| align=right|3,762||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25878)||2000 QW77|| align=right|16,6|| align=right|2,245|| align=right|0,144|| align=right|3,08|| align=right|3,363||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25879)||2000 QA105|| align=right|13,0|| align=right|2,980|| align=right|0,052|| align=right|10,94|| align=right|5,144||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25880)||2000 QG196|| align=right|14,3|| align=right|2,258|| align=right|0,219|| align=right|7,60|| align=right|3,393||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25881)||2000 RH41|| align=right|12,6|| align=right|3,192|| align=right|0,126|| align=right|14,31|| align=right|5,702||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25882)||2000 RY47|| align=right|13,8|| align=right|2,627|| align=right|0,207|| align=right|8,18|| align=right|4,258||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25883)||2000 RD88|| align=right|11,5|| align=right|5,107|| align=right|0,019|| align=right|18,69|| align=right|11,55||JUT||2. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(25884)||2000 SQ4|| align=right|14,6|| align=right|1,955|| align=right|0,081|| align=right|21,57|| align=right|2,733||MBA||20. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(25885)||2000 SD144|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,080|| align=right|2,74|| align=right|4,055||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25886)||2000 SY181|| align=right|14,0|| align=right|2,466|| align=right|0,254|| align=right|11,47|| align=right|3,872||MBA||19. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(25887)||2000 SU308|| align=right|14,3|| align=right|2,949|| align=right|0,199|| align=right|15,03|| align=right|5,063||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25888)||2000 UW109|| align=right|13,2|| align=right|2,749|| align=right|0,228|| align=right|9,26|| align=right|4,558||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25889)||2000 VK29|| align=right|13,9|| align=right|2,586|| align=right|0,180|| align=right|14,55|| align=right|4,157||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|25890 Louisburg||2000 VG38|| align=right|13,3|| align=right|2,803|| align=right|0,147|| align=right|8,34|| align=right|4,691||MBA||3. november 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|(25891)||2000 WK9|| align=right|12,5|| align=right|2,754|| align=right|0,234|| align=right|32,04|| align=right|4,569||MBA||20. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25892)||2000 WP9|| align=right|15,2|| align=right|1,915|| align=right|0,081|| align=right|24,95|| align=right|2,649||MBA||22. november 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|25893 Sugihara||2000 WR9|| align=right|12,0|| align=right|3,189|| align=right|0,098|| align=right|23,39|| align=right|5,695||MBA||19. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(25894)||2000 WV125|| align=right|14,6|| align=right|3,117|| align=right|0,068|| align=right|10,78|| align=right|5,502||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25895)||2000 XN9|| align=right|10,8|| align=right|5,204|| align=right|0,077|| align=right|21,60|| align=right|11,87||JUT||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25896)||2000 XW14|| align=right|13,5|| align=right|3,045|| align=right|0,225|| align=right|9,21|| align=right|5,312||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25897)||2000 XZ32|| align=right|13,1|| align=right|2,675|| align=right|0,172|| align=right|12,48|| align=right|4,375||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25898)||2000 YJ41|| align=right|14,1|| align=right|2,755|| align=right|0,105|| align=right|8,07|| align=right|4,573||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25899)||2000 YE61|| align=right|15,3|| align=right|2,403|| align=right|0,165|| align=right|2,78|| align=right|3,724||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25900)||2000 YH98|| align=right|13,8|| align=right|3,186|| align=right|0,121|| align=right|2,47|| align=right|5,685||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25901)||2000 YX99|| align=right|16,0|| align=right|2,392|| align=right|0,132|| align=right|2,21|| align=right|3,699||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25902)||2000 YZ105|| align=right|14,8|| align=right|2,694|| align=right|0,023|| align=right|21,85|| align=right|4,421||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25903)||2000 YC116|| align=right|15,5|| align=right|2,520|| align=right|0,111|| align=right|3,50|| align=right|3,999||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25904)||2000 YQ123|| align=right|13,9|| align=right|3,042|| align=right|0,082|| align=right|9,63|| align=right|5,304||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25905)||2000 YO134|| align=right|14,7|| align=right|2,417|| align=right|0,208|| align=right|11,99|| align=right|3,758||MBA||31. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25906)||2000 YV139|| align=right|13,2|| align=right|3,166|| align=right|0,236|| align=right|25,17|| align=right|5,633||MBA||27. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25907)||2001 AR20|| align=right|14,9|| align=right|2,289|| align=right|0,125|| align=right|6,60|| align=right|3,462||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25908)||2001 BJ|| align=right|13,9|| align=right|2,625|| align=right|0,120|| align=right|14,78|| align=right|4,253||MBA||17. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25909)||2001 BU49|| align=right|14,0|| align=right|2,793|| align=right|0,177|| align=right|8,69|| align=right|4,666||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25910)||2001 BM50|| align=right|11,2|| align=right|5,150|| align=right|0,024|| align=right|19,66|| align=right|11,69||JUT||25. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25911)||2001 BC76|| align=right|11,5|| align=right|5,202|| align=right|0,043|| align=right|21,44|| align=right|11,87||JUT||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25912)||2001 CP9|| align=right|14,4|| align=right|2,307|| align=right|0,127|| align=right|7,12|| align=right|3,504||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25913)||2001 CB29|| align=right|13,5|| align=right|2,685|| align=right|0,194|| align=right|12,19|| align=right|4,400||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25914)||2001 CC30|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,239|| align=right|5,05|| align=right|4,102||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25915)||2001 CF30|| align=right|13,4|| align=right|2,649|| align=right|0,179|| align=right|11,24|| align=right|4,310||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25916)||2001 CP44|| align=right|13,3|| align=right|2,563|| align=right|0,498|| align=right|15,75|| align=right|4,103||AMR||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25917)||2001 DT6|| align=right|12,3|| align=right|3,156|| align=right|0,124|| align=right|21,44|| align=right|5,606||MBA||17. februar 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25918)||2001 DT13|| align=right|14,7|| align=right|2,482|| align=right|0,105|| align=right|8,05|| align=right|3,910||MBA||19. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25919)||2001 DV15|| align=right|14,1|| align=right|3,083|| align=right|0,091|| align=right|9,79|| align=right|5,412||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25920)||2001 DT18|| align=right|14,3|| align=right|3,024|| align=right|0,027|| align=right|9,88|| align=right|5,257||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25921)||2001 DS21|| align=right|13,8|| align=right|3,032|| align=right|0,162|| align=right|17,45|| align=right|5,278||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25922)||2001 DY21|| align=right|13,5|| align=right|2,975|| align=right|0,117|| align=right|11,08|| align=right|5,129||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25923)||2001 DS29|| align=right|14,5|| align=right|2,649|| align=right|0,014|| align=right|14,10|| align=right|4,311||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|25924 Douglasadams||2001 DA42|| align=right|16,3|| align=right|2,416|| align=right|0,166|| align=right|1,74|| align=right|3,754||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25925)||2001 DW48|| align=right|15,0|| align=right|2,315|| align=right|0,091|| align=right|7,33|| align=right|3,521||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25926)||2001 DY48|| align=right|14,6|| align=right|2,700|| align=right|0,166|| align=right|12,53|| align=right|4,435||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25927)||2001 DE51|| align=right|14,5|| align=right|2,363|| align=right|0,162|| align=right|9,82|| align=right|3,633||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25928)||2001 DJ52|| align=right|13,9|| align=right|2,394|| align=right|0,177|| align=right|3,36|| align=right|3,703||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25929)||2001 DY52|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,038|| align=right|10,49|| align=right|5,340||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|25930 Spielberg||2001 DJ54|| align=right|15,2|| align=right|2,276|| align=right|0,178|| align=right|3,97|| align=right|3,433||MBA||21. februar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(25931)||2001 DJ70|| align=right|15,7|| align=right|2,787|| align=right|0,068|| align=right|3,38|| align=right|4,653||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25932)||2001 DB72|| align=right|14,6|| align=right|3,170|| align=right|0,165|| align=right|10,76|| align=right|5,642||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25933)||2001 DM73|| align=right|14,9|| align=right|2,913|| align=right|0,092|| align=right|2,15|| align=right|4,972||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25934)||2001 DC74|| align=right|12,9|| align=right|2,627|| align=right|0,248|| align=right|12,51|| align=right|4,258||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25935)||2001 DG74|| align=right|12,8|| align=right|2,675|| align=right|0,122|| align=right|13,78|| align=right|4,375||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25936)||2001 DZ79|| align=right|14,7|| align=right|2,314|| align=right|0,180|| align=right|9,72|| align=right|3,519||MBA||20. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(25937)||2001 DY92|| align=right|11,8|| align=right|5,269|| align=right|0,064|| align=right|2,36|| align=right|12,10||JUT||19. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25938)||2001 DC102|| align=right|12,3|| align=right|5,109|| align=right|0,164|| align=right|12,80|| align=right|11,55||JUT||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25939)||2001 EQ|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,164|| align=right|1,91|| align=right|3,597||MBA||3. marec 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25940)||2001 ET5|| align=right|14,7|| align=right|2,816|| align=right|0,064|| align=right|4,60|| align=right|4,725||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25941)||2001 EB9|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,140|| align=right|7,27|| align=right|3,592||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25942)||2001 EH9|| align=right|13,9|| align=right|3,083|| align=right|0,218|| align=right|3,28|| align=right|5,412||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25943)||2001 EL10|| align=right|13,5|| align=right|3,162|| align=right|0,074|| align=right|14,64|| align=right|5,622||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25944)||2001 EP10|| align=right|14,7|| align=right|2,407|| align=right|0,207|| align=right|3,59|| align=right|3,735||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25945)||2001 EQ10|| align=right|15,6|| align=right|2,537|| align=right|0,056|| align=right|2,79|| align=right|4,040||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25946)||2001 EH12|| align=right|15,5|| align=right|2,629|| align=right|0,218|| align=right|5,01|| align=right|4,263||MBA||3. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25947)||2001 EQ14|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,156|| align=right|14,44|| align=right|4,210||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25948)||2001 EW15|| align=right|14,0|| align=right|2,681|| align=right|0,168|| align=right|14,93|| align=right|4,389||MBA||15. marec 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25949)||2001 EH16|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,204|| align=right|3,40|| align=right|3,611||MBA||15. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(25950)||2001 EU16|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,164|| align=right|3,02|| align=right|4,432||MBA||15. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(25951)||2001 EZ21|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,129|| align=right|5,83|| align=right|3,440||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25952)||2001 FE2|| align=right|14,2|| align=right|2,575|| align=right|0,114|| align=right|13,36|| align=right|4,131||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25953)||2001 FM5|| align=right|14,7|| align=right|2,804|| align=right|0,027|| align=right|2,52|| align=right|4,694||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25954)||2001 FM13|| align=right|15,5|| align=right|2,223|| align=right|0,172|| align=right|4,91|| align=right|3,315||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25955)||2001 FX14|| align=right|14,5|| align=right|2,678|| align=right|0,071|| align=right|3,98|| align=right|4,381||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25956)||2001 FE16|| align=right|13,5|| align=right|3,049|| align=right|0,154|| align=right|23,00|| align=right|5,322||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25957)||2001 FO16|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,107|| align=right|3,98|| align=right|4,679||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25958)||2001 FF18|| align=right|14,2|| align=right|2,415|| align=right|0,145|| align=right|00,82|| align=right|3,751||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25959)||2001 FZ18|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,108|| align=right|3,88|| align=right|3,598||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25960)||2001 FQ20|| align=right|13,3|| align=right|2,673|| align=right|0,200|| align=right|13,64|| align=right|4,369||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25961)||2001 FL22|| align=right|14,8|| align=right|2,567|| align=right|0,064|| align=right|3,99|| align=right|4,112||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25962)||2001 FF26|| align=right|15,0|| align=right|2,540|| align=right|0,140|| align=right|3,14|| align=right|4,048||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25963)||2001 FP26|| align=right|14,6|| align=right|2,323|| align=right|0,132|| align=right|4,45|| align=right|3,540||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25964)||2001 FY26|| align=right|15,2|| align=right|2,416|| align=right|0,166|| align=right|5,86|| align=right|3,754||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25965)||2001 FB27|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,169|| align=right|1,60|| align=right|3,775||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25966)||2001 FP28|| align=right|14,9|| align=right|2,528|| align=right|0,049|| align=right|5,43|| align=right|4,020||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25967)||2001 FF29|| align=right|13,5|| align=right|2,697|| align=right|0,139|| align=right|12,64|| align=right|4,429||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25968)||2001 FZ30|| align=right|15,6|| align=right|2,182|| align=right|0,194|| align=right|2,93|| align=right|3,223||MBA||21. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(25969)||2001 FM33|| align=right|14,7|| align=right|2,637|| align=right|0,158|| align=right|14,01|| align=right|4,281||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25970)||2001 FD35|| align=right|14,5|| align=right|2,588|| align=right|0,089|| align=right|9,36|| align=right|4,163||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25971)||2001 FP35|| align=right|13,8|| align=right|3,084|| align=right|0,121|| align=right|1,50|| align=right|5,415||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25972)||2001 FV35|| align=right|16,0|| align=right|2,437|| align=right|0,160|| align=right|2,47|| align=right|3,803||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25973)||2001 FP38|| align=right|15,2|| align=right|2,367|| align=right|0,193|| align=right|4,12|| align=right|3,640||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25974)||2001 FF43|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,287|| align=right|1,55|| align=right|3,549||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25975)||2001 FG43|| align=right|14,1|| align=right|2,983|| align=right|0,094|| align=right|10,79|| align=right|5,152||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25976)||2001 FE44|| align=right|13,3|| align=right|3,076|| align=right|0,294|| align=right|8,32|| align=right|5,393||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25977)||2001 FG46|| align=right|12,0|| align=right|3,103|| align=right|0,136|| align=right|17,71|| align=right|5,466||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25978)||2001 FS48|| align=right|14,5|| align=right|2,772|| align=right|0,089|| align=right|8,70|| align=right|4,616||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25979)||2001 FC49|| align=right|15,2|| align=right|2,369|| align=right|0,104|| align=right|5,49|| align=right|3,645||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25980)||2001 FK53|| align=right|13,9|| align=right|2,425|| align=right|0,267|| align=right|7,46|| align=right|3,775||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25981)||2001 FT53|| align=right|15,7|| align=right|2,342|| align=right|0,140|| align=right|7,03|| align=right|3,582||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25982)||2001 FQ57|| align=right|12,7|| align=right|3,235|| align=right|0,067|| align=right|21,37|| align=right|5,818||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25983)||2001 FR57|| align=right|13,2|| align=right|2,676|| align=right|0,068|| align=right|22,44|| align=right|4,377||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25984)||2001 FG60|| align=right|13,9|| align=right|2,591|| align=right|0,123|| align=right|9,74|| align=right|4,169||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25985)||2001 FZ63|| align=right|15,5|| align=right|2,285|| align=right|0,209|| align=right|7,03|| align=right|3,453||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25986)||2001 FW65|| align=right|15,2|| align=right|2,421|| align=right|0,094|| align=right|6,30|| align=right|3,767||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25987)||2001 FJ66|| align=right|15,7|| align=right|2,629|| align=right|0,094|| align=right|5,98|| align=right|4,262||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25988)||2001 FA67|| align=right|15,4|| align=right|2,628|| align=right|0,183|| align=right|4,76|| align=right|4,259||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25989)||2001 FB67|| align=right|13,8|| align=right|3,148|| align=right|0,090|| align=right|9,65|| align=right|5,585||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25990)||2001 FJ70|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,210|| align=right|5,30|| align=right|3,514||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25991)||2001 FN78|| align=right|14,9|| align=right|2,315|| align=right|0,258|| align=right|22,80|| align=right|3,523||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25992)||2001 FT78|| align=right|14,6|| align=right|2,384|| align=right|0,181|| align=right|7,44|| align=right|3,680||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25993)||2001 FJ80|| align=right|15,0|| align=right|2,340|| align=right|0,123|| align=right|9,56|| align=right|3,580||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25994)||2001 FK80|| align=right|15,2|| align=right|2,366|| align=right|0,080|| align=right|5,87|| align=right|3,639||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25995)||2001 FA83|| align=right|14,6|| align=right|2,376|| align=right|0,221|| align=right|3,20|| align=right|3,661||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25996)||2001 FN84|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,197|| align=right|4,62|| align=right|3,570||MBA||26. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25997)||2001 FP90|| align=right|13,3|| align=right|3,035|| align=right|0,022|| align=right|13,00|| align=right|5,286||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25998)||2001 FW91|| align=right|14,2|| align=right|2,655|| align=right|0,174|| align=right|13,34|| align=right|4,325||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25999)||2001 FN94|| align=right|13,7|| align=right|3,032|| align=right|0,099|| align=right|11,19|| align=right|5,279||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26000)||2001 FH98|| align=right|14,1|| align=right|2,576|| align=right|0,181|| align=right|12,87|| align=right|4,134||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov